Onvoltooid tegenwoordige tijd
 Over-the-top content